

Biografia
Henrik Jensen è il padre del calciatore del Brøndby IF Mike Jensen.

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali

Hvidovre: 1981
Brondby: 1985, 1987, 1988, 1990, 1991

Hvidovre: 1980
Brondby: 1988-1989, 1993-1994

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale danese